Barxeta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Barxeta (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Barxeta (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar